Kihlstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Carla Kihlstedt (* 1971), US-amerikanische Musikerin
 Magnus Kihlstedt (* 1972), schwedischer Fußballtorhüter
 Rya Kihlstedt (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kilstett